Финал 43-го чемпионата СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в 1983 году в Таллине по круговой системе. В нём приняли участие 5 гроссмейстеров. Чемпионом страны впервые стал Левон Саядян. Второе место занял Виталий Габриелян, третье место у москвича Аркадия Плакхина.

Ход турнира 
После побед в первых двух турах лидером стал 16-летний москвич Александр Шварцман. Только в пятом туре к нему присоединился гроссмейстер Аркадий Плакхин. После седьмого тура их догнал Х. Карп. Следующие три тура единолично возглавлял турнирную таблицу Аркадий Плакхин. В одиннадцатом туре гроссмейстер Виталий Габриелян после победы над Шварцманом догнал Плакхина, а после победы над Геннадием Нарчуком в тринадцатом туре стал единоличным лидером. В последнем туре Габриелян сыграл вничью с Плакхиным, Левон Саядян, обыграв Алексея Константинова, сравнялся по количеству очков с Габриеляном и превзошёл его по количеству двойных побед.

Итоговое положение

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1984 №3

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Таллине
1983 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Чемпионаты СССР в 1983 году
Спорт в Эстонии в 1983 году
Соревнования по шашкам в Эстонии